Козенц — фамилия.

Известные носители 
 Козенц, Ричард — английский кораблестроитель на русской службе (XVIII век).
 Козенц, Энрико ; 12 января 1820, Гаэта — 28 сентября 1898, Рим) — итальянский генерал.